

Мельнична — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Мельнична — присілок, Сухолозький міський округ, Свердловська область